Der Rajon Tjatschiw (ukrainisch /; russisch /) ist eine Verwaltungseinheit im äußersten Westen der Ukraine und gehört zur Oblast Transkarpatien.

Geographie 
Der Rajon liegt im Osten der Oblast Transkarpatien, er grenzt im Norden an den Rajon Kalusch (in der Oblast Iwano-Frankiwsk), im Nordosten auf einem kurzen Abschnitt an den Rajon Iwano-Frankiwsk (Oblast Iwano-Frankiwsk) sowie an den Rajon Nadwirna (Oblast Iwano-Frankiwsk), im Osten an den Rajon Rachiw, im Süden an Rumänien sowie im Westen an den Rajon Chust.

Er liegt in den Waldkarpaten, ist stark bewaldet und wird von mehreren Flüssen wie der Tereswa und dem Tereblja durchzogen, die alle im Süden in den Grenzfluss Theiß münden.

Geschichte 
Die Verwaltungseinheit wurde am 22. Januar 1946 als Okrug Tjatschewo errichtet, 1953 wurde der Okrug dann in den heutigen Rajon Tjatschiw umgewandelt.

Bis zum 26. März 2004 trug das Dorf Nyschnja Apscha den Namen Dibrowa (Діброва), am 6. März 2015 wurde das Dorf Solone aufgelöst und dem Dorf Hanytschi angeschlossen.

Am 17. Juli 2020 wurde der Rajon aufgelöst und in fast gleichen Grenzen wiedererrichtet (die 3 Orte Bila Zerkwa, Dobrik und Serednje Wodjane aus dem Rajon Rachiw kamen hinzu).

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 10 Hromadas (1 Stadtgemeinde, 5 Siedlungsgemeinden und 4 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Stadt
 5 Siedlungen städtischen Typs
 58 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Tjatschiw
 Siedlungsgemeinde Buschtyno
 Siedlungsgemeinde Dubowe
 Siedlungsgemeinde Solotwyno
 Siedlungsgemeinde Tereswa
 Siedlungsgemeinde Ust-Tschorna
 Landgemeinde Bedewlja
 Landgemeinde Neresnyzja
 Landgemeinde Uhlja
 Landgemeinde Wilchiwzi

Zuvor waren es 1 Stadtratsgemeinde, 5 Siedlungsratsgemeinden und 31 Landratsgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 5 Siedlungen städtischen Typs
 55 Dörfer

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)
 aktuelle Karte mit der Stadt Tjatschiw und Umgebung mit ukrainischen Namen

Einzelnachweise 

 
Tjatschiw